Brenham (Texas)
 Brenham (meteorit)